Cahuzac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Cahuzac (Aude) im Département Aude
Cahuzac (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
Cahuzac (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
Cahuzac-sur-Adour im Département Gers
Cahuzac-sur-Vère im Département Tarn

sowie der Familienname von:
 Claude Cahuzac (1951–2012), französischer Fußballspieler
 Jérôme Cahuzac (* 1952), französischer Politiker
 Pierre Cahuzac (1927–2003), französischer Fußballspieler und -trainer
 Yannick Cahuzac (* 1985), französischer Fußballspieler